«Круг обречённых» — советский художественный фильм режиссёра Юрия Беленького, детективная драма.

Сюжет 
Фильм снят по мотивам классического французского детектива Пьера Буало и Тома Нарсежака «Та, которой не стало».

Ирина и Сергей давно встречаются и хотят официально оформить свои отношения. Но на их пути есть существенная помеха — ревнивая жена Сергея — Лариса, которая ни за что не желает разводиться. Единственный выход, который видят любовники, — убийство. Существенную роль в деле имеет материальная сторона, потому что после смерти жены Сергею достаётся всё имущество, а его немало.

Но построить счастье на невинно пролитой крови Ирине и Сергею не удаётся. Жертва преступления не отпускает своих убийц…

В ролях 
 Игорь Бочкин — Сергей
 Анна Каменкова — Ирина
 Надежда Смирнова — Лариса
 Всеволод Ларионов — Юлий
 Юрий Назаров — Гуртов, сосед по даче
 Надежда Лященко — подруга Ларисы
 Борис Бачурин — инспектор ГАИ
 Наталья Селезнёва — Фима Кораблёва, сотрудница редакции
 Юрий Шпагин — эпизод
 Олег Банников — эпизод
 С. Бочкина — эпизод
 А. Орлов — эпизод
 Ирина Горохова — эпизод
 Валя Трифонов — эпизод
 Полина Беленькая — Полина, дочка подруги Ларисы
 Алёша Колодченко — эпизод
 Олег Савосин — водитель (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Юрий Беленький
 Автор сценария — Юрий Беленький
 Оператор — Владимир Папян
 Художник — Андрей Платов
 Композитор — Глеб Май
 Директора картины: Е. Голынский, С. Рыбаков

Примечания

Ссылки

См. также 
 Дьяволицы (фильм, 1954)

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях